Zullo ist der Familienname folgender Personen:

 Albertine Zullo (* 1967), Schweizer Zeichnerin, Illustratorin und Kinderbuchautorin
 Gianni Zullo (1920–2005), italienischer Schauspieler und Sänger
 Marco Zullo (* 1978), italienischer Politiker
 Michael Zullo (* 1988), australischer Fußballspieler
 Tiziano Zullo (* 1952), italienischer Fahrradhersteller

Siehe auch:
 Zulo (Begriffsklärung)
 Sullo